Спеціальні терміни:

 Кек (збагачення корисних копалин)
 Кек (металургія)
 5811 Кек - астероїд

Персоналії:

 Матяж Кек